Alianza Popular, partit d'ideologia conservadora que va sorgir durant el període de la transició democràtica.
 Aliança Popular de les Illes Balears, branca de les Illes Balears d'Alianza Popular.
 Aliança Popular (Islàndia), partit polític d'Islàndia que funcionà com a aliança electoral (1956 -1968), i partit polític (1968-1998)
 Aliança Popular del Kurdistan Socialista, partit polític kurd fundat el 1959 
 Aliança Popular Revolucionària Americana o ARPA, partit polític peruà fundat per Víctor Raúl Haya de la Torre el 1924.